Robert Morris (kunstenaar), een Amerikaans beeldend kunstenaar en schrijver
 Robert Morris (parapsycholoog), een Brits parapsycholoog
 Robert Morris (ondernemer), een Amerikaans zakenman en geldschieter van de kolonisten ten tijde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 Robert Morris (componist), een Amerikaans componist 
 Robert Daniel Morris, een Brits componist
 Robert Morris (cameraman)
 Robert Morris (beveiligingsdeskundige), vader van Robert Tappan Morris
 Robert Hunter Morris, 1808 , politicus
 Robert Tappan Morris, ontwikkelaar van de Morris-worm